Hutang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Hutang (ort), Jiangsu, 
 Hutang (socken), Henan, 

Robotskapade Kinaförgreningar